Pejling har flere specialiseringer:
 Pejling - stedbestemmelse ud fra retnings- og/eller afstandsbestemmelse til genkendelige objekter i landskabet.
 Radiopejling - finde ud af hvilken retning som et modtaget elektromagnetisk signal bliver sendt fra - eller stedbestemmelse ud fra retnings- og/eller afstandsbestemmelse af kendte radiosendere eller radiosignaler.
 Social pejling - et sociologisk begreb udviklet af amerikanerne H. Wesley Perkins og Alan D. Berkowitz i midten af 1980'erne.

Se også
 Radiopejleorientering